La Tartaruga – casa editrice italiana
 La tartaruga – novella di Luigi Pirandello
 La tartaruga – film muto del 1918 diretto da Riccardo Cassano
 La tartaruga/Al pranzo di gala di Babbo Natale – singolo di Bruno Lauzi del 1975

Pagine correlate 
Tartaruga (disambigua)